Polača je lahko:
 Polača, Knin (Hrvaška)
 Polača, Polača (Hrvaška)